Le sigle EFT peut désigner :

 Entreprises de Formation par le Travail;
 Économie « facteur temps », un système économique ;
 Electronic funds transfer (en français, transfert électronique de fonds) ;
 Éléments français au Tchad de l'opération Épervier ;
 Emotional Freedom Technique, une technique psycho-corporelle ;
Escape from Tarkov, un jeu vidéo.

Voir aussi 
 Exploration Flight Test 1 (EFT-1)